«Берегись!» может означать:

Музыка
 Берегись! — альбом (1985) Аллы Пугачёвой.
 Берегись! — альбом (2004) группы Alexisonfire.
 Берегись! — песня (2008) Алекса Гаудино.

Прочее
  — американский фильм 2008 года.

См. также